Le Médaillon(The Locket), film américain réalisé par John Brahm sorti en 1946 ;
 Le Médaillon (The Medallion), film hongkongais réalisé par Gordon Chan sorti en 2003 ;
 Le Médaillon (The Locket), premier épisode de la saison 9 de How I Met Your Mother diffusé en 2013.

Voir aussi